KLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaele (Camerun)
 kle – codice ISO 639-3 della lingua kulung (Nepal)